Diese Liste nennt sämtliche Fußballspielerinnen, die seit November 1971 in offiziellen Länderspielen in der französischen Frauen-A-Nationalelf eingesetzt wurden. Angegeben werden jeweils Zeitraum und Zahl der Spiele sowie die Zahl der dabei erzielten Treffer.

In der Statistik des französischen Verbands FFF fehlen bisher noch die Einsatzzahlen und die Treffer des erst 2011 von ihm anerkannten Spiels gegen die Niederlande vom 17. April 1971; die FIFA hingegen bezeichnet diese Begegnung als erstes offizielles Frauenländerspiel weltweit. Die dabei eingesetzten Französinnen werden hier durch ein hochgestelltes (a) hinter der offiziellen Zahl ihrer Länderspiele gekennzeichnet und haben somit zumindest laut FIFA ein Spiel mehr absolviert; die beiden Frauen, die die vier Tore in diesem Spiel erzielt haben, weisen ein hochgestelltes (b) hinter der offiziellen Trefferzahl auf. Ebenso fehlen in der offiziellen Statistik die Einsätze der Französinnen bei der inoffiziellen Frauenweltmeisterschaft im Spätsommer 1971, obwohl der Kader verbandsseitig zusammengestellt und nach Mexiko begleitet worden war; die 17 teilnehmenden Spielerinnen sind durch ein hochgestelltes (c) in der Namensspalte markiert, die drei Torschützinnen – allesamt im Platzierungsspiel gegen England erfolgreich – durch ein hochgestelltes (d) in der Tor-Spalte.

Insgesamt haben bisher 326 Frauen den Nationaldress getragen.

Letzte Aktualisierung nach Frankreich gegen Norwegen am 21. Februar 2023.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Anmerkungen und Nachweise 



Frankreich
!
Französische Fußballnationalmannschaft